Esistono più comuni francesi con questo nome

Sorbey – Mosa
Sorbey – Mosella